Sodbach und Sodenbach sind geographische Namen:

Gewässer:

 Sodbach, Bach bei Laach, Stadt Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, der letztlich von links in die Erft entwässert

 Sodenbach (Attenhauser Bach), linker Zufluss und Hauptoberlauf des Attenhauser Bachs bei Attenhausen, Gemeinde Sontheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern, der über die Schwelk in die Westliche Günz entwässert
 Sodenbach (Bittebach), rechter Zufluss des Bittebachs beim Gehrenberghof, Ortsteil Roggenbeuren, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, der in die Deggenhauser Aach mündet
 Sodenbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (Donau, Riedlingen) bei Ertingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Ort:
 Sodenbach, ein deutscher Name von Sadu im Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien